Shiraz, Siráz iráni város nevének a magyar átírási szabályoktól eltérően használt írásmódja
Shiraz, a Syrah szőlőfajta szinonim neve